Záložna může znamenat: 
 Spořitelna – regionální banka pro malé klienty
 Spořitelní a úvěrní družstva – bankovní družstvo, kampelička